Первая лига 2012/2013 () — 50-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2012 года и закончился 26 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
Первая лига Турции 2012/13 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2012/13 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2012/13 на сайте rsssf.com 

2012/2013
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2012 году
Спорт в Турции в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013